Păcureni se poate referi la:

 Localități din România
Păcureni - localitate din județul Mureș